Packer se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 John G. Packer
 Laurence Packer